Луговая — деревня в Нытвенском районе Пермского края. Входит в состав Чайковского сельского поселения.

История 
В 1962 г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР деревня Голяшкино переименована в Луговая.

Население

Примечания 

Населённые пункты Нытвенского района